Ямкино — название населённых пунктов в России:

 Ямкино — село в Ногинском районе Московской области.
 Ямкино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ямкино — деревня в Алексеевском районе Республики Татарстан.